Хазелофф () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хазелофф, Курт (1894—1978) — немецкий генерал вермахта во Второй мировой войне.
 Хазелофф, Райнер (род. 1954) — немецкий политик.